Брач може да се отнася за:

 Брач, далматински остров;
 Брач, музикален инструмент;
 Брач, музикална група.